Kośmidry ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kośmidry (Gołdap), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kosmeden, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Kośmidry (Pawonków), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, bis 1945: Koschmieder, Kreis Lublinitz, Schlesien